Соревнования по велоспорту на XXIX летних Олимпийских играх прошли с 9 по 23 августа. Трековые гонки, маунтинбайк и BMX прошли в велокомплексе Лаошань, а шоссейные гонки были проведены на различных улицах Пекина.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Призёры

Трековые гонки

Мужчины 

* — участники только предварительных заездов

Женщины

Шоссейные гонки

Маунтинбайк

BMX

Квалификация 
В трековых гонках каждый Национальный олимпийский комитет мог выставить до двух спортсменов во всех индивидуальных дисциплинах кроме гонок по очкам и по одной команде в командных соревнованиях. Квалификация проходила на чемпионатах мира, кубках мира, B-чемпионатах мира и также согласно рейтингу Международного союза велосипедистов (МСВ) на 30 мая 2008 года. Также, Трёхсторонняя могла выделить дополнительные места в разных дисциплинах. Сборные, квалифицировавшие свои команды в командных гонках, могли выставить по одному спортсмену в аналогичных индивидуальных дисциплинах.

В шоссейных гонках каждая страна могла выделить до пяти спортсменов у мужчин и до трёх у женщин согласно результатам мировых и континентальных первенств.

В маунтинбайке максимальной квотой для мужчин было три места, а у женщин два. За основу брались рейтинги МСВ, а также результаты первенств Азии, Африки, Америки и Океании.

В BMX спортсмены отбирались по рейтингу МСВ и чемпионату мира.

Календарь

Страны 

  (28)
  (6)
  (1)
  (10)
  (5)
  (11)
  (2)
  (5)
  (22)
  (5)
  (4)
  (20)
  (4)
  (4)
  (15)
  (1)
  (3)

  (4)
  (19)
  (15)
  (3)
  (15)
  (12)
  (13)
  (2)
  (4)
  (5)
  (1)
  (8)
  (3)
  (1)
  (3)
  (2)

  (1)
  (2)
  (22)
  (17)
  (8)
  (11)
  (2)
  (22)
  (2)
  (2)
  (4)
  (6)
  (24)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (16)
  (1)
  (28)
  (3)
  (12)
  (5)
  (14)
  (8)
  (1)
  (4)
  (8)
  (4)
  (1)
  (14)

Ссылки 
 Велотрек, велошоссе, маунтинбайк и BMX на официальном сайте Игр   

2008 год в велоспорте